10-й Чемпионат Мира по баскетболу среди девушек (до 19 лет) прошёл в двух городах Литвы в 2013 году. В финальной стадии принимали участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Участвовали баскетболистки, родившиеся в 1994 году и после. Чемпионом мира в пятый раз подряд стала сборная США.

Квалификация

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Квалификационный раунд (13 — 16-е места)

Второй этап

Группа E

Группа F

Матчи за 9 — 12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Игры плей-офф

Матчи 1/4 финала

Матчи за 5 — 8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Оливия Эпупа
  Джейми Уэйснер
  Стефани Тальбот
  Асту Ндур
  Брианна Стюарт

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 

 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14. 
 15. 
 16.

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2013 (девушки до 20 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2013 (девушки до 18 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2013 (девушки до 16 лет)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира

2013
2013 год в баскетболе
Чемпионаты мира в Литве
Спорт в Литве в 2013 году
Международные соревнования по баскетболу в Литве
Июль 2013 года
Чемпионаты мира в 2013 году